Ваксель — шведская фамилия. Известные носители:

 Ваксель, Савелий Лаврентьевич (1701—1762) — российский военный моряк, капитан 1 ранга.
 
 Ваксель, Лаврентий Савельевич (1729—1781) — русский военный моряк, капитан генерал-майорского ранга.